Целебровский — русская фамилия

 Целебровский, Виталий Платонович (1854 — после 1916 (1920?) — русский генерал-лейтенант
 Целебровский, Пётр Иванович (1859—1921) — русский художник